En Pologne :
 Nagórze, village en Basse-Silésie.
 Nagórze, village en Poméranie-Occidentale.
 Nagórze, village en Petite-Pologne.